Индуцированное бредовое расстройство — редкое бредовое расстройство, при котором бред разделяется двумя или несколькими лицами с тесными эмоциональными связями. Бредовая симптоматика при индуцированном бреде демонстрируется «реципиентом бредовой фабулы» (человеком, которому индуцируется бред), в то время как источником бреда («индуктором бреда») является другое лицо: обычно это истинный бредовый больной, имеющий авторитет для реципиента бредовой фабулы — индуцируемого или индуцированного лица.

Индуцированное бредовое расстройство присутствует в современной Международной классификации болезней (МКБ-10). В американском Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам четвёртого издания (DSM-IV и DSM-IV-TR) данное расстройство называлось «совместное (общее) бредовое расстройство» (, код 297.3). В следующем издании (DSM-5) это расстройство не включено, и если присутствуют критерии бредового расстройства (297.1/F22), ставится указанный диагноз. Если нет соответствия диагностическим критериям бредового расстройства, но индуцированный бред присутствует, по DSM-5 ставится диагноз «другое уточнённое расстройство шизофренического спектра и другое психотическое расстройство» (, код 298.8/F28).

История 
Впервые расстройство описано французскими психиатрами Эрнестом Шарлем Ласегом и Жаном-Пьером Фальре в 1877 году как «folie à deux» (, помешательство вдвоём). Такое название было выбрано по причине того, что при данном заболевании сходные бредовые переживания обнаруживаются, как правило, у двух людей, находящихся в тесных связях. Первую монографию об индуцированных бредовых расстройствах опубликовал рижский психиатр Макс Львович Шенфельд в 1893 году.

Общая информация 
Первоначальный бред у индуктора по содержанию обычно является бредом преследования, бредом величия либо ипохондрическим бредом. Реципиент зачастую зависит или подчиняется человеку с истинным психозом, и связан с ним тесными эмоциональными связями.

Обязательным условием бредовой индукции является тесная связь реципиента с индуктором бреда, вплоть до исчезновения чувства отличия. Необходимо отметить, что образование такой связи не всегда предполагает личный контакт или даже знакомство, важен авторитет индуктора в глазах реципиента.

Как правило, в случаях индуцированного бреда индуцируемое лицо либо обладает повышенной внушаемостью, либо недостаточно критически осмысливает идеи, с которыми знакомится, и повторяет чужие бредовые фабулы как истину в конечной инстанции. Любопытно, что индуцированный бред часто отличается таким же упорством, такой же яркой аффективной окраской и так же не поддается логическому осмыслению или критическому разъяснению, как и истинный первичный бред.

В ряде случаев реципиент бредовой фабулы оказывается носителем более или менее выраженного умственного недоразвития или снижения на фоне органической патологии мозга. Согласно исследованиям, в 25 % случаев реципиент бреда также болеет каким-либо хроническим соматическим заболеванием.

У реципиента бредовая система обычно становится более близкой к реальности и правдоподобной.

Известны также ситуации, в которых индуктором бреда является психически здоровый человек, каким-то образом привносящий в психику больного бредовую фабулу — либо случайно, в виде шутки, принимаемой больным в силу состояния за истину с последующим присвоением и развитием, либо в силу собственного положения, когда в структуру бреда больного включаются те или иные действия врача-психиатра, персонала отделения и т. п.

Индуцирующие моменты чрезвычайно важны при возникновении массовых психозов. Так, например, женщина, выкрикивающая в состоянии кликушеского экстаза разнообразные фанатические идеи, могла индуцировать толпу, которая потом «видела» «чёрта с рогами и хвостом», «ведьму в ступе» и т. п.. В России подобные ситуации многократно описывались до революции, за рубежом встречаются и поныне. В подобных случаях массовые психозы начинаются с индукции толпы одним человеком. В любом случае основу такого психоза составляют истеричность, внушаемость в сочетании с недостаточным уровнем интеллекта участников происшествия. Бредовая фабула в подобных ситуациях, как правило, примитивна, однотипна для ряда подобных случаев и не имеет развития. До сих пор остаются неясными отличия индуцированного бредового расстройства от «группового помешательства» (фанатизма религиозного сектантства и т. д.).

Особая разновидность индуцированного бреда — конформный бред, при котором у нескольких близких (насколько это вообще возможно) больных, в том числе с разными заболеваниями или с разными формами одного заболевания, отмечается одна и та же картина бреда.

Эпидемиология 
Индуцированное бредовое расстройство встречается чаще у женщин.

Диагностические критерии

МКБ-10 
Диагноз индуцированного бредового расстройства по Международной классификации болезней ставится при соответствии следующим критериям:

 один или два человека разделяют один и тот же бред или бредовую систему и поддерживают друг друга в этом убеждении;
 у них имеется необычно тесное взаимоотношение;
 имеется сведение, что бред был индуцирован пассивному члену пары или группы путём контакта с активным партнёром.

Индуцированные галлюцинации встречаются редко и не исключают данного диагноза. Если оба человека, живущие совместно, имеют психотические расстройства, ни одному не следует ставить диагноз индуцированного бредового расстройства, даже если они разделяют некоторые бредовые убеждения.

Включаются:
 конформный бред;
 ;
 индуцированное параноидное расстройство;
 индуцированное психотическое расстройство;
 симбиотический психоз.

Исключается:
 одновременный психоз.

Лечение 
Бред обычно проходит при разлучении реципиента и индуктора. Также необходимо обеспечение эмоциональной поддержки реципиенту, которая компенсирует потерю индуктора бреда.

В культуре 
 В фильме Глюки (, 2006 год) представлен пример индуцированного бредового расстройства. В нём психически больной Питер Эванс индуцирует дерматозойным бредом Агнес Уайт.

См. также 
 Инцидент в Бурари — самоубийство индийской семьи из 11 человек в результате индуцированного бреда со стороны одного из членов семьи.

Примечания

Литература 
 Общая психопатология. В. В. Марилов, М.: ACADEMIA, 2002.
 Руководство по психиатрии под ред. А. С. Тиганова. М.: «Медицина», 1999.

Ссылки 

Бредовые расстройства
Психические эпидемии